Dankert ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dankert (1877–1933), Person der Arbeitersportbewegung der Region Magdeburg
 Bastian Dankert (* 1980), deutscher Fußballschiedsrichter
 Birgit Dankert (* 1944), deutsche Bibliothekarin und Hochschullehrerin
 J. Dankert (* 1978), deutsche Schriftstellerin
 Jens-Uwe Dankert (* 1946), deutscher Politiker (FDP), Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein
 Klaus-Jürgen Dankert (1939/40–2019), deutscher Sportfunktionär
 Piet Dankert (1934–2003), niederländischer Politiker
 Reinhard Dankert (* 1951), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Danckert